Якутия (Республика Саха) включает 54 городских населённых пункта, в том числе:
 13 городов, среди которых выделяются:
 4 города республиканского подчинения, из них:
 1 город республиканского значения — Якутск — территориально образует два городских округа (Якутск и Жатай),
 3 города республиканского подчинения (Мирный, Нюрба, Покровск) — в составе районов (улусов),
 9 городов районного (улусного) подчинения;
 41 посёлок городского типа  (c 19 июня 2019 года после упразднения пгт Нагорный).

Города

Бывшие города 
 Жиганск — ныне село. Город с 1783 года по XIX век.
 Зашиверск — оставлен в XIX веке.

Посёлки городского типа

Бывшие пгт

См. также 
 Административно-территориальное деление Якутии
 Населённые пункты Якутии

Примечания 

Якутия